
Termin -{FHH}- ima više značenja.

 Kalcijum-detektujući receptor
 Familijarna hipokalciurična hiperkalcemija